Искър може да се отнася за:
 Искър – река в Западна България, най-дългата в страната
 Искър – язовир на река Искър
 Искър – каскада в горното течение на река Искър
 Искър – район на Столична община, край р. Искър
 Искър – град в Област Плевен, край р. Искър
 Искър – село в Област Варна
 Искър – село в Област Плевен

Вижте също 
 Община Искър – в Област Плевен, край р. Искър
 Нови Искър (пояснение)